У́лица Горчако́ва — топоним:
 Улица Горчакова — улица в Москве, в районе Южное Бутово;
 Улица Горчакова (станция метро) — станция Бутовской линии лёгкого метро в Москве.